Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Shirakumo, líder de la Clase Shirakumo, activo desde 1902, reclasificado como dragaminas en 1922 y hundido en 1925.
 El Shirakumo, de la Clase Fubuki, activo desde 1928 y hundido en 1944.